072  – codice che designa l'osservatorio astronomico Scheuren